

Toți piloții WRC

Campionatul Mondial de RaliuriListe despre sportPiloți de raliu